Ро́нкайнен () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1958) — финский футболист.
 Ронкайнен, Мика (род. 1970) — финский кинорежиссёр.
 Ронкайнен, Микко (род. 1978) — финский фристайлист, чемпион мира.